Brandon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saône-et-Loire
 Brandon – miasto w Kanadzie, w prowincji Manitoba
 Brandon – miasto w Australii, w  stanie Queensland

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Brandon – miasto i gmina w hrabstwie Suffolk, Anglia.
 Brandon – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Brandon – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Brandon – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Brandon – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Brandon – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hillsborough
 Brandon – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Kiowa
 Brandon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Brandon – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
 Brandon – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Rankin
 Brandon – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Brandon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Brandon – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Brandon – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Brandon – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Brandon (ang. Brandon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Brandon (ang. Brandon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Brandon (ang. Brandon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
 Brandon (ang. Brandon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Brandon (ang. Brandon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Brandon (ang. Brandon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Brandon (ang. Brandon Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland